Държавен глава на България може да се отнася за:

 Президент на България
 Цар на българите
 Княз на България

Вижте също 
 Български владетели, списък на държавните глави на България преди 1946 година
 Списък на държавните глави на България от 1946 до днес